Poznań Open 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2015 z cyklu Poznań Open rozgrywany w dniach 13–19 lipca 2015 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 64 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2015
2015 w tenisie ziemnym
2015 w polskim sporcie
2015 w Poznaniu